Kościół św. Kazimierza (Garbary)
 Kościół św. Kazimierza (ul. Podgórki Tynieckie)
 Kościół św. Kazimierza Królewicza (ul. Grzegórzecka)
 Kościół św. Kazimierza Królewicza (ul. Reformacka)